Waldenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 August Peter Waldenmaier (1915–1995), deutscher Dirigent und Komponist
 Fabian Waldenmaier (* 1977), deutscher Radsportfunktionär und -trainer